Mäanderhöhle ist der Name folgender Höhlen:

 Mäanderhöhle (Niederösterreich)
 Mäanderhöhle (Oberfranken)
 Mäanderhöhle (Vorarlberg)